Negruzzi, sau Negruți, Negruțu, și Negruțiu:

 Constantin ("Costache") Negruzzi (1808, Hermeziu, Iași, Moldova  1868), un om politic și scriitor român
 Leon C. Negruzzi (1840, Iași, Moldova  1890, Trifești)
 Iacob Negruzzi (1842, Iași, Moldova  1932, București), scriitor român, fiul lui Costache Negruzzi
 Mihai L. Negruzzi (1873  1958), un general, scriitor, memorialist și om politic român
 Ella L. Negruzzi (1876, Hermeziu, Iași, Moldova  1949, București),  juristă română

Negruțiu 
 Emil Negruțiu, un senator român (ales în județul Alba, Transilvania)
 Emil Alexandru Negruțiu (1911, Magyar-Péterfalva (), Alba, Transilvania  1988, Cluj-Napoca), un inginer agronom

Vezi și 
 Casa memorială Costache Negruzzi de la Hermeziu
 Liceul "Costache Negruzzi" din Iași (din 1998, Colegiul "Costache Negruzzi" din Iași), una dintre cele mai vechi instituții de _
 Piața "Constantin Negruzzi" din Chișinău (până în 1992 piața G. Kotovski) se află în sectorul Centru
 Bulevardul "Constantin Negruzzi" din Chișinău

Familii din Moldova